Komunistická strana Slovenska (zkratka KSS) byla komunistická strana na Slovensku, existující v letech 1939–1948. Stranickými novinami byl deník Pravda.

Historie 
Strana byla založena v březnu 1939 při osamostatnění Slovenska a založení Slovenského státu. Strana vznikla osamostatněním slovenského křídla Komunistické strany Československa. Po ukončení druhé světové války a znovuobnovení Československa působila KSS jako samostatná politická strana. Po komunistickém převratu došlo 29. září 1948 k jejímu přímému sloučení s KSČ, a strana tak od této doby plně podléhala KSČ a plnila funkci „územní organizace Komunistické strany Československa na Slovensku“ (viz Komunistická strana Slovenska (1948)).

Volební výsledky

Volby do parlamentu Československa na Slovensku

Volby do Slovenské národní rady

Reference 

Zaniklé politické strany na Slovensku
Komunistické strany v Československu
Zaniklé komunistické strany
Národní fronta Čechů a Slováků
Politické strany založené roku 1939
Politické strany zaniklé roku 1948